Romulus steht für:

Personen:
 Romulus, einer der sagenhaften Gründer Roms, siehe Romulus und Remus
 Romulus (Heermeister), römischer Heermeister
 Romulus (Märtyrer) († 112), christlicher Märtyrer
 Romulus Augustulus (um 460–nach 476), weströmischen Kaiser
 Romulus von Fiesole, christlicher Diakon, Heiliger
 Valerius Romulus († 309), römischer Politiker, Konsul 308/309

Werke:
 Romulus (Fernsehserie), italienische Dramaserie von Matteo Rovere (2021)
 Romulus der Große, Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt (1949)
 Romulus, lateinische Fabelsammlung (400), siehe Aesopus Latinus
 Romulus, Album von Ex Deo (2009)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Romulus (Alabama)
 Romulus (Michigan)
 Romulus (New York)
 Romulus (Oklahoma)

Sonstiges:
 Romulus, Planet im Star-Trek-Universum, siehe Völker im Star-Trek-Universum #Romulaner
 Romulus (Rebsorte), Rebsorte
 Romulus-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Romulus (Mond), Mond des Asteroiden Sylvia
 (10386) Romulus, Asteroid

Romulus ist das Cognomen folgender Personen:
 Lucius Iulius Romulus, römischer Politiker, Konsul 152 

Siehe auch:
 Romulus und Remus (Film), italienischer Film von Sergio Corbucci (1961)